Pulli ist:

 eine umgangssprachliche Kurzform für Pullover
 die Mehrzahl von Pullus (frisch geschlüpfter Vogel), siehe Dunenjunges
 Pulli (Kambja), Dorf der Landgemeinde Kambja im Kreis Tartu, Estland
 Pulli (Rõuge), Dorf der Landgemeinde Rõuge im Kreis Võru, Estland
 Pulli (Saaremaa), Dorf der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare, Estland
 Pulli (Tori), Dorf der Landgemeinde Tori im Kreis Pärnu, Estland
 Pulli (Võru), Dorf der Landgemeinde Võru im Kreis Võru, Estland

Pulli ist der Familienname folgender Personen:

 Heino Pulli (1938–2015), finnischer Eishockeyspieler 
 Kristian Pulli (* 1994), finnischer Leichtathlet
 Pälvi Pulli (* 1971), Chefin Sicherheitspolitik im Schweizer Verteidigungsministerium